La Cumbre (hiszp. szczyt) – nazwa dotycząca kilku miejsc:
Szczytu górskie
 La Cumbre – wulkan na wyspie Fernandina w archipelagu Galapagos, Ekwador
 La Cumbre – szczyt w stanie Kalifornia, USA
Miasta
 La Cumbre – miasto w departamencie Valle del Cauca, Kolumbia
 La Cumbre – miasto w prowincji Córdoba, Argentyna
Gminy
 La Cumbre – gmina na obszarze Extremadura, Hiszpania